Иван Кузьмич Запорожец (1884—1952) — советский архитектор, мастер конструктивизма и сталинского неоклассицизма. Заведующий и председатель Коллегии Отдела сооружений Моссовета и член Коллегии б. ЦЖЗО МКХ, председатель Особого совещания и строительной политики.

Автор ряда выдающихся архитектурных проектов по всему СССР: Белорусского государственного университета в Минске, дома творчества Союза художников СССР в Гурзуфе, а также знаменитого титульного дома Главного управления Северного морского пути - "Полярник" имени Отто Юльевича Шмидта на Садовой-Кудринской улице, в Москве. Согласно архивным сведениям, справкам от 1.11.1937 года (архив архитектора передан его дочерью в Музей архитектуры имени А.В. Щусева), И.К. Запорожец - автор и второго Дома "Полярник", в Москве, на Никитском бульваре.

В начале 1920-х годов активно участвует в разработке нового типа жилья для граждан, издает «Альбом типовых планов школьных зданий Ярославской губернии», сборники типовых проектов малоэтажных зданий, кинотеатров, участвует в конкурсном проектировании Дома Советов в Омске, оперного театра в Минске.

Биография 
Иван Кузьмич Запорожец родился 4 июня 1884 года в селе Ишим Томской губернии.

В 1904 году он поступил в Петербургскую академию художеств, однако в связи с болезнью был вынужден вернуться домой.

В 1905 году — поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве на живописное отделение в класс В. А. Серова и К. А. Коровина.

С 1907 года — работает техником-строителем в ГЖД Московской городской управы.
Начинается архитектурно-строительная практика Запорожца, он участвует в проектировании и строительстве жилого дома № 3 на Чистопрудном бульваре, в сооружении трамвайного депо Миусского трамвайного парка.

С 1910 года — главный архитектор Гурзуфа в Ялтинской городской управе. Иван Кузьмич проектирует почтамт, детский санаторий, гостиницу, частные дачи (в архиве архитектора сохранился эскизный набросок дачи в стиле модерн, выполненный для заказчицы Левицкой). Кроме того, он строит винные подвалы в Массандре, а в 1913 году осуществляет проект реконструкции мечети в Гурзуфе.

В 1912—1913 гг. — выполняет проект и ведет наблюдение за строительством дачи для своего бывшего учителя К. А. Коровина в Гурзуфе (впоследствии — Дом творчества Союза художников СССР, Дом творчества им. К. А. Коровина).

1912 год — получает свидетельство об окончании Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве.

1914 год — становится действительным членом Московского архитектурного общества, переезжает в Ярославль, где проектирует и строит школы, склады, больницы, элеватор и пр., совместно с Н.Дуновицким составляет «Альбом типовых планов школьных зданий Ярославской губернии».

1917 год — избран в Бюро районных дум и получил назначение на должность заведующего строительным отделом и технической частью МГЖД.

С сентября 1918 г. по 1924 год — председатель технического совета строительного отдела МОССОВЕТА, состоящего из ведущих архитекторов.

В конце 1924 года перешел на работу в Госплан СССР заместителем председателя строительной секции, затем был главным архитектором и директором Цекомбанка, главным архитектором и руководителем проектной мастерской в Союзгипровнуторге.

Из характеристики председателя правления Московского отделения Союза архитекторов СССР Н.Я Колли, датированной 1940 г.:

«…т. Запорожец И. К., будучи заведующим и председателем Коллегии Отдела сооружений Моссовета и членом Коллегии б. ЦЖЗО МКХ и председателем Особого совещания строительной политики, принимал самое близкое и деятельное участие в разрешении всех архитектурных, хозяйственных и технических вопросов, связанных с поднятием строительства и восстановлением всех видов зданий и сооружений г. Москвы».

В 1920 году он издает сборники типовых проектов малоэтажных зданий, кинотеатров и пр.

В 1926—1927 гг. — проектирует жилой дом РЖСКТ «Трудкоопстрой» по Новинскому переулку, 1-3 (Новый Арбат, 31-33). В те же годы он проектирует Белорусский государственный университет в Минске. По сути, это был целый университетский городок с большим количеством зданий, объединенных в единый ансамбль. Одновременно идет работа над проектами санаториев в Хосте и в Сочи.

В 1930 году он получает первую премию за конкурсный проект Инсторфа (Торфяной институт) и проектирует гостиницу в Свердловске. К интересным работам Запорожца, бесспорно заслуживающим внимания историков советской архитектуры, относится и проект гигантского жилкомбината Наркомтяжпрома на Дорогомиловской набережной (сейчас Набережная Тараса Шевченко; проект осуществлен в натуре лишь частично).

До 1937 года выполняет еще ряд проектов — кинотеатров, турбазы в Тегенекли, участвует в конкурсном проектировании Дома Советов в Омске, оперного театра в Минске.

Архив архитектора таит в себе еще несколько удивительных загадок: имеются объемистые альбомы калек, синек, эскизных вариантов и чертежей фасадов (разумеется с авторской подписью) нескольких зданий в Москве, которые известны как работы других архитекторов. Вот только один пример: жилой дом РЖСКТ «Полярник» на Садовой-Кудринской улице, 14/16 — уникальный архитектурный комплекс, выполненный каскадным способом (в три очереди). В архиве архитектора сохранились 29 синек и шесть фотографий фасадов, планов, а также два документа из Главного управления Северного Морского пути от 1938 года. Первый — о том, что с 1 ноября 1937 года строящийся дом находится на консервации. И, наконец, на последнем, третьем этапе, спустя 10 лет, 14 августа 1948 года И. К. Запорожец пишет письмо по поводу очередной достройки дома РЖСКТ «Полярник», а также об отстранении от работы «непрошенных авторов», которые оказались якобы «авторами» данного проекта.

Ссылки 
 Грушина А. Зодчий и время. Иван Кузьмич Запорожец (1884—1952) // [Журнал] Архитектура и строительство Москвы. — 1987. —  № 10.

Литература 
 Воинов А. А. История архитектуры Белоруссии. В 2-х томах. Том 2 (Советский период). — Минск: Вышэйшая школа, 1987. — 293 с., ил.
 Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. — Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. — 282 с.
 Егоров Ю. А., Воинов А. П. (ред.) Архитектура и градостроительство Советской Белоруссии. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1957. — 195 с.
 Шамрук А. С. Архитектура Беларуси XX – начала XXI века. Эволюция стилей и художественных концепций. — Минск: Белорусская наука, 2007. — 335 с. — ISBN 978-985-08-0868-4.

Примечания 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР